Lokkaluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lokkaluodot (ö, lat 61,61, long 26,48), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Lokkaluodot (ö, lat 61,97, long 26,46), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar